Аббревиатура ПЧ может означать:

 ПЧ — железнодорожная путевая часть
 ПЧ (радио) — промежуточная частота
ПЧ (рок-группа) — московская фолк-рок-группа ПЧ (Shabby Suitcases) https://shabbysuitcases.bandcamp.com/music
 ПЧ — промышленная частота
 ПЧ — преобразователь частоты
 ПЧ — половой член
 ПЧ — права человека
 ПЧ — приватизационный чек
 ПЧ — пожарная часть
 ПЧ — телепередача «Парламентский час»
 ПЧ — проезжая часть
 ПЧ — Поле чудес